Дин Э́двард Ма́рни (; родился 31 января 1984 года в Баркинге, Лондон) — английский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Дин Марни является воспитанником молодёжной академии лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур». В начале карьеры выступал на позиции правого крайнего защитника и рассматривался как преемник ирландского защитника «шпор» Стивена Карра.

24 декабря 2002 года отправился в аренду в клуб «Суиндон Таун». 18-летний Марни дебютировал за «Суиндон» в матче против «Уиган Атлетик» в День подарков. Выступал за клуб на позиции правого крайнего защитника или правого вингера. Всего провёл за «Суиндон Таун» 9 матчей.  26 февраля вернулся в «Тоттенхэм» из аренды.

В августе 2003 года дебютировал за «Тоттенхэм Хотспур» в матче против «Бирмингем Сити». В январе 2004 года отправился в аренду в другой лондонский клуб «Куинз Парк Рейнджерс». В ноябре того же года был арендован клубом «Джиллингем».

1 января 2005 года вышел в стартовом составе «шпор» и забил 2 мяча в ворота «Эвертона», последний — мощным ударом с 25 ярдов. «Тоттенхэм» одержал в этой игре победу со счётом 5:2. Два гола, забитые Марни в этом матче, стали для него единственными в футболке «Тоттенхэм Хотспур».

В 2005 году отправился в сезонную аренду в «Норвич Сити», но из-за травмы был вынужден вернуться в «Тоттенхэм» 31 октября 2005 года.

14 июля 2006 года 22-летний Марни перешёл в «Халл Сити», сумма трансфера не разглашалась. Выступал за клуб на протяжении четырёх сезонов, сыграв 138 матчей и забив 9 мячей.

28 мая 2010 года перешёл в «Бернли». 16 октября 2010 года Марни забил свой первый гол за «Бернли» в выездном матче против «Шеффилд Юнайтед», который завершился со счётом 3:3.
 
В феврале 2015 года получил травму крестообразных связок колена. В январе 2017 года вновь получил такую же травму и выбыл из строя минимум на полгода.

Карьера в сборной 
Марни провёл один матч за сборную Англии до 21 года против Нидерландов  в феврале 2005 года.

Статистика выступлений

Достижения 
  Халл Сити
 Победитель плей-офф Чемпионшипа: 2007/08

  Бернли
 Победитель Чемпионшипа: 2015/16
 Вице-чемпион Чемпионшипа: 2013/14

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Бернли» 
 
 Профиль футболиста на сайте Ex-Canaries.co.uk 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Суиндон Таун»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Джиллингем»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Флитвуд Таун»